Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Hong Seong-chan ha sconfitto Wu Tung-lin con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Christopher O'Connell (ritirato)
  Rinky Hijikata (primo turno)
  John Millman (ritirato)
  Kaichi Uchida (quarti di finale)

  Benoît Paire (secondo turno, ritirato) 
  Damir Džumhur (secondo turno) 
  Li Tu (secondo turno) 
  Rio Noguchi (primo turno)

Qualificati 

  Shuichi Sekiguchi (primo turno, ritirato)
  Sasi Kumar Mukund (primo turno)
  Hong Seong-chan (campione)

  Ergi Kirkin (primo turno) 
  Koki Matsuda (secondo turno) 
  Jason Jung (quarti di finale)

Lucky loser 

  Yuta Shimizu (primo turno)

  Naoki Nakagawa (primo turno)

Wildcard 

  Yusuke Kusuhara (primo turno)
  Shintaro Mochizuki (semifinale)

  Sho Katayama (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ehime International Open 2022